Sebastián Mellino () es músico, productor, director y compositor musical nacido en Argentina. Algunos de sus trabajos fueron para Disney Channel, Warner Music Group, Ideas del sur, LaFlia y Endemol.

En 2003 fundó la Academia de Canto Sebastián Mellino. La mas grande de Latinoamérica, donde se forman reconocidos artistas del mundo del espectáculo.

Director general de la productora OnceLoops donde trabaja desarrollando discos, dirigiendo castings, realizando diferentes producciónes musicales, contenidos audiovisuales y formatos para televisión. 
Es el productor y creador de Go! Vive a tu manera, serie juvenil que se emite por Netflix, WTF! serie emitida por FLOW, Slime Chef para Disney Plus y próximamente Teta & Metralleta.
Se desempeñó como productor, compositor y vocal coach de los seis álbumes de Violetta,  también trabajo como productor y compositor de los dos álbumes de la tira juvenil Soy Luna

Biografía 
Nació en Buenos Aires el 21 de junio de 1975. Hijo de Ana María Tonni y el actor comediante Esteban Mellino.  Su carrera comenzó de la mano de su padre. Compuso la música del largometraje Loco, posee la fórmula de la felicidad (originalmente plasmada en teatro) y de obras infantiles como por ejemplo El tesoro del pirata Chucho, con la participación de Diego Topa.

Su formación profesional tuvo lugar en el CETC (Centro de Experimentación del Teatro Colón), Institute for Living Voice y a su vez con docentes particulares tanto en Argentina como en Estados Unidos.
 
En 2000 empezó a trabajar para la disquera española Vale Music (responsable de Operación Triunfo) y a partir de 2002 se desarrolló como director de casting y vocal coach para Operación Triunfo (Argentina) (temporadas I, II, III y IV).
 
Su vocación docente lo llevó a fundar la Academia de Canto Sebastián Mellino, la más grande de Latinoamérica, que se especializa en la formación integral de artistas. Este espacio también dio lugar a su estudio de grabación.
 
En 2003 participó como director musical de la banda infantil del programa del reconocido conductor argentino Jorge Guinzburg, “Guinzburg and kids”.

En 2006 fue director de casting de la primera temporada de Latin American Idol y durante 2007, 2008 y 2009 se desempeñó además como productor y vocal coach de la segunda, tercera y cuarta temporada. Esto le dio la posibilidad de trabajar junto a grandes artistas como David Bisbal, Franco de Vita y Luis Fonsi entre otros.

En 2007 fue productor y vocal coach de Laura Natalia Esquivel para su participación en el reality mexicano Código F.A.M.A. Internacional (Televisa).

En 2010 fue productor, vocal coach y compositor del programa ReCreo en vos, conducido por Emilia Attias. La producción eligió a su academia para realizar los ensayos de los integrantes del programa. Durante este año también fue jurado, compositor y vocal coach de Cuestión de Peso, el programa con mayor audiencia de la tarde en la programación del canal. Ambos programas fueron emitidos por Canal 13 (Argentina).

En 2012 comenzó su paso por la productora Ideas del Sur. Se desempeñó como vocal coach, productor, director musical y en algunas ocasiones como jurado de Cantando por un sueño, conducido por José María Listori, y de Soñando por cantar, el reality show conducido por Mariano Iúdica. Este último se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Junto a Alejandro Lerner compuso la canción Hay un sueño en tu voz, que fue interpretado en el último programa por Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Valeria Lynch y Lerner. 

Durante 2013, 2014 y 2015 fue vocal coach, productor y director musical de Tu cara me suena (Argentina) , el reality producido por Endemol y emitido por Telefe. En esta oportunidad, trabajó con artistas como Lucía Galán, Angela Torres, Pablo Granados, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Florencia Peña, Benjamín Rojas y Miguel Ángel Cherutti, entre otros.

En 2015, con coproducción de Endemol y Once Loops, se estrenó Dar la nota, el programa conducido por Guido Kaczka, donde Sebastián fue productor y director musical además del creador de la idea. Durante este año trabajó también con su esposa Claudia Mellino en el programa Laten corazones, emitido por Telefe, como productor y director musical. Esta última producción les dio la posibilidad de trabajar con artistas como Jesse & Joy, Sofía Reyes, Il volo, y Vanesa Martín. 

En 2016 fue convocado por Unitel para producir, ser director musical y jurado del nuevo reality Star Academy. Mellino se desempeñó como compositor y productor, junto con Warner Music, de los álbumes de los ganadores de ambas temporadas, David Soliz Flores y Vania Taborda Añez. Durante este año también fue el productor, vocal voach y estuvo a cargo de la dirección musical del nuevo reality Hacelo feliz, un formato de Endemol emitido por Canal 13.

En este último año también comenzó a trabajar como compositor y productor, junto a Warner Music Argentina, de Toco para vos, el grupo musical uruguayo de cumbia pop que ya supera las 100 millones de visitas en su canal de Youtube. Junto a esta misma discográfica está trabajando en la producción del nuevo álbum de Ángela Torres.

A lo largo de su trayectoria, fue productor, compositor y vocal coach de Laura Esquivel, Mensajeros del amor, Pablo Tamagnini, Andrea Del Valle, Nelson John, Margarita Henriquez, María José Castillo, Belén Francese, Jesica Cirio, Soledad Cescato y Ana Paula.

Disney Channel 

En 2010 fue productor, compositor y vocal coach de Highway: rodando la aventura, una miniserie de Disney Channel (Latinoamérica) y acompañó al elenco a su gira por Chile, Colombia y Argentina.

En 2011 participó como compositor y vocal coach del programa Cuando toca la campana.

En 2012 comenzó su trabajo en la serie infanto juvenil Violetta, emitida en América Latina, Europa, Israel, Oriente Medio y África y traducida en 18 idiomas. Se desempeñó como productor, compositor y vocal coach de los seis álbumes (Violetta, Cantar es lo que soy, Hoy somos más, Violetta en vivo, Gira mi canción y Crecimos juntos) de este éxito mundial que dejaron numerosos premios tanto en la música como en la televisión, entre ellos el premio Carlos Gardel 2013 al mejor álbum banda de sonido de Cine/Televisión. Veo, veo, Ser mejor, Soy mi mejor momento son sólo algunos de los éxitos compuestos por Sebastián. Otro de sus temas, En mi mundo, en su versión en italiano, fue interpretado por Martina Stoessel ante el Papa Francisco en el Partido Interreligioso por la Paz celebrado en Roma en septiembre de 2014. Esta canción fue traducida en 8 idiomas, entre ellos inglés, italiano, ruso y francés. En 2015 acompañó al elenco a su última gira por Europa Violetta Live 2015 International Tour. 

En 2012 además produjo Disney Celebraton 2012, un álbum con los mayores éxitos de ese año que sonaron en Disney Channel, que incluyó canciones de Rock Bones, Violetta, Supertorpe y Cuando toca la campana entre otros.
 
En 2016 comenzó su trabajo como productor y compositor de los dos álbumes de la tira juvenil Soy Luna, protagonizada por Karol Sevilla.

En 2019 también trabajo como compositor musical para la nueva serie de Disney Channel Bia, protagonizada por Isabela Souza.

Onceloops Media 

En 2010, Mellino se asocia con Luis “Darta” Sarmiento, un reconocido productor teatral, televisivo y musical, y juntos forman su propia productora, Onceloops Media: una empresa de servicios de entretenimiento, producciones musicales y formatos de televisión.

En coproducción con Coca-Cola, Warner/Chappell Music, E! Latin America y FrameZero, Onceloops desarrolló la serie Wake up! With no make up, una serie juvenil de 13 episodios. El formato tuvo canciones de Lady Gaga, David Guetta y Maná, entre otros, reversionadas por el elenco de jóvenes artistas. Además contó con las participaciones especiales de Álex Ubago, Luis Enrique y Carlos Baute. Su estreno fue el 20 de noviembre y se visualizó por la web de Coca-Cola TV y por el canal E! Entertainment.

En 2021, la productora de Mellino estuvo al frente de dos nuevos proyectos.

El primero de ellos fue Mentes doradas, un ciclo de entrevistas a atletas olímpicos y paralímpicos argentinos que coincidió con el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La judoca Paula Pareto, ganadora de la medalla de oro en Río 2016; el handbolista Diego Simonet y una de las integrantes de Las Leonas, Delfina Merino fueron algunas de las personalidades que participaron de este proyecto. 

La transmisión de Mentes doradas estuvo a cargo de Deportv.

Referencias

Enlaces externos 
 http://sebastianmellino.com/
 https://web.archive.org/web/20170207192401/http://www.onceloops.com/es/la-empresa/el-equipo/item/37-sebastian-mellino
 https://web.archive.org/web/20150429125414/http://ar.linkedin.com/in/vocalcoach
 http://www.alternativateatral.com/persona6104-sebastian-mellino
 https://web.archive.org/web/20170207113845/http://www.paparazzi.com.ar/teve/a-que-no-sabes-que-vedette-se-lanza-como-cantante/179.html
 http://www.prensario.net/15085-Onceloops-contenidos-multipantalla.note.aspx
 http://eju.tv/2016/08/dimelo-primer-sencillo-david-ganador-star-academy/
 https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=356&pla=3&id_articulo=213184
 http://www.prensario.net/6355-Coca-Cola-E-y-Warner-Chappell-estrenan-emWake-up-with-no-make-upem-.note.aspx

 http://www.academiadecanto.com.ar/

Productores de música de Argentina
Compositores de Argentina